Бач — многозначный термин:

Персоналии 
 Бач, Август (1761—1802) — немецкий миколог, ботаник и бриолог.
 Бач, Мечислав (1900—1977) — польский футболист.

Топоним 
 Бач — город в Сербии, автономная область Воеводина
 Бач (община) — община в Сербии, в Воеводине.
 Бач — деревня у Дунайской Стреды в Словакии
 Бач — комитат в составе Венгерского королевства
 Бач-Кишкун — медье в Венгрии

Другое 
 Бач — процессинг — расчет коэффициентов в БАЧ-базисе.

См. также 
 Бача
 Бачаев